

Риндинське сільське поселення — сільське поселення, Поріцький район, Чувашія
 Риндинське сільське поселення — сільське поселення, Цівільський район, Чувашія